Patronato – beneficio ecclesiastico
 Patronato – sinonimo di oratorio, luogo cristiano di aggregazione giovanile
 Patronato – istituto di assistenza e di tutela
 Patronato – società calcistica argentina, "Club Atlético Patronato de la Juventud Católica"
 Patronato – la funzione di essere santo patrono

Pagine correlate 
 Patronato politico
 Patronato regio